Иловатский райо́н — административно-территориальная единица в Сталинградской области, существовавшая в 1941—1963 годах. Административный центр — с. Иловатка.

История 
Район образован 7 сентября 1941 года из Иловатского кантона ликвидированной АССР немцев Поволжья в составе Сталинградской области.

1 февраля 1963 года район был упразднён, его территория вошла в состав Старополтавского района.

Административно-территориальное деление 
На 1.11.1942 года в состав района входили 8 сельсоветов:
 Белокаменский
 Иловатский
 Колышкинский
 Красно-Ярский
 Курнаевский
 Н. Колонинский
 Потемкинский
 Черебаевский

Примечания 

Упразднённые районы Волгоградской области
Старополтавский район